Емил Роцков (Нови Сад, 27. јануар 1995) је српски  фудбалски голман који тренутно наступа за Фехервар.

Каријера 
Као рођени Новосађанин, Роцков своје фудбалско школовање започиње у локалној академији „Болесников”, да би касније прешао у редове Војводине. Првој екипи Војводине, Роцков је прикључен у сезони 2013/14, где остаје све до лета 2015. Након тога бива уступљен Слоги из Темерина, а затим и Пролетеру. У Војводину се вратио почетком 2017. године и убрзо постао први голман екипе. За Војводину је стандардно наступао до лета 2020, када је прешао у мађарски Фехервар. У јануару 2022. се вратио у Војводину на позајмицу до краја сезоне.

Репрезентација 
У октобру 2019. добио је први позив у репрезентацију Србије, када се нашао на списку селектора Љубише Тумбаковића, уместо повређеног Бориса Радуновића. Дебитовао је на пријатељском сусрету са селекцијом Парагваја, одиграном на стадиону Младост у Крушевцу, ушавши у игру у 89. минуту, уместо Предрага Рајковића. Роцков је, потом, позван и на окупљање репрезентације наредног месеца.

Статистика

Клупска

Репрезентативна

Трофеји и награде 
Војводина
 Куп Србије : 2019/20.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1995.
Спортисти из Новог Сада
Српски фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери Војводине
Фудбалери Слоге Темерин
Фудбалери Пролетера Нови Сад
Фудбалери Фехервара
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Српски фудбалски репрезентативци